Earlton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Earlton (Kansas)
 Earlton (Maryland)
 Earlton (New York)

in Kanada:
 Earlton (Ontario)